Die Abkürzung WPSL steht für:
 Women’s Premier Soccer League, US-amerikanischer Fußballwettbewerb im Frauenfußball
 Women’s Pro Softball League, Vorläufer der National Pro Fastpitch, US-amerikanische Softball-Liga

Abkürzung